AF1, AF 1 oder AF-1 steht für:
 Fischer Airfish AF-1, Bodeneffektfahrzeug
 McDonnell Douglas A-4KU Skyhawk (AF-1), US-amerikanisches Trägerflugzeug, siehe Douglas A-4
 USS Bridge (AF-1), US-amerikanisches Vorratsschiff, siehe Liste der Hilfsschiffe der United States Navy #Vorratsschiffe (AF, T-AF)
 A. T. Fraser AF 1, britisches Automobil, siehe A. F. #AF1
 Australische Formel-1-Meisterschaft
 Air Force One
 Air Force 1 (Schuh), US-amerikanischer Basketballschuh